Иванково — название населённых пунктов в России:

Вологодская область 
 Иванково — деревня в Сокольском районе.
 Иванково — деревня в Шекснинском районе.

Ивановская область 
 Иванково — деревня в Ивановском районе.
 Иванково — деревня в Фурмановском районе.

Калужская область 
 Иванково — деревня в Жиздринском районе.
 Иванково — деревня в Мещовском районе.

Кировская область 
 Иванково — деревня в Кильмезском районе.

Костромская область 
 Иванково — деревня в Вохомском районе.
 Иванково — деревня в Нерехтском районе.
 Иванково — деревня в Судиславском районе.

Курганская область 
 Иванково — село в Альменевском районе.
 Иванково — село в Мишкинском районе.
 Иванково — село в Целинном районе.

Новгородская область 
 Иванково — деревня в Парфинском районе.

Пермский край 
 Иванково — деревня в Суксунском районе.

Псковская область 
 Иванково — деревня в Опочецком районе.

Рязанская область 
 Иванково — деревня в Ермишинском районе.
 Иванково — деревня в Клепиковском районе.
 Иванково — село в Спасском районе.

Смоленская область 
 Иванково — деревня в Вяземском районе.
 Иванково — деревня в Угранском районе.
 Иванково — деревня в Холм-Жирковском районе.

Тамбовская область 
 Иванково — село в Тамбовском районе.

Тверская область 
 Иванково — деревня в Бежецком районе
 Иванково — деревня в Вышневолоцком районе 
 Иванково — деревня в Калязинском районе
 Иванково — деревня в Кувшиновском районе
 Иванково — деревня в Селижаровском районе
 Иванково — деревня в Старицком районе
 Иванково — деревня в Торжокском районе

Челябинская область 
 Иванково — посёлок в Троицком районе.

Ярославская область 
 Иванково — село в Угличском районе.
 Иванково — деревня в Ярославском районе.

См. также 
 Иванково-Холохоленское
 Иванков
Иваньково